Dunaway ist der Familienname folgender Personen:

 David Dunaway (* um 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Faye Dunaway (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Judy Dunaway USA (1964), Gitarre, experimentelle Musik mit Latexballons ("Balloon Music")